Таблиця медалей зимових Паралімпійських ігор 1998 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час зимових Паралімпійських ігор, що проходили у Нагано, Японія, з 5 березня по 14 березня.

Таблиця 
Легенда

Див. також 
 Список медалістів зимових Паралімпійських ігор 1998
 Таблиця медалей зимових Олімпійських ігор 1998

Джерела 

Зимові Паралімпійські ігри 1998